Посёлок Нефтяников — название населённых пунктов в России:
 Нефтяников — посёлок в Кетовском районе Курганской области.
 Нефтяников — посёлок в Мошковском районе Новосибирской области.
 Нефтяников — посёлок в Асекеевском районе Оренбургской области.
 Нефтяников — посёлок в Чайковском районе Пермского края.
 Нефтяников — посёлок в Чердынском районе Пермского края.
 Нефтяников — посёлок в Каргасокском районе Томской области.